Giuseppe Grassi (polític) (Martano, 1883 - 1950), polític italià
 Giuseppe Grassi (1942) (Carmignano, província de Prato, 1942), ciclista en ruta italià
 Giuseppe Grassi (1943) (Bariano, província de Bèrgam, 1943), ciclista en pista italià